Mužská dvouhra Istanbul Open 2017 probíhala v první polovině května 2017. Do singlové soutěže istanbulského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl argentinský tenista Diego Schwartzman, kterého v semifinále vyřadil Čilić.

Vítězem se stal druhý nasazený Chrovat Marin Čilić, jenž ve finále hráčů z elitní světové desítky zdolal kanadskou turnajovou jedničku Milose Raonice po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmnáctý singlový titul na okruhu ATP Tour a druhý z antukového povrchu.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Istanbul Open
ATP World Tour 2017
Tenis v Turecku v roce 2017